La Lega Nazionale B 1976-1977, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria dell'Étoile Carouge.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1977-1978.
      Retrocesso in Prima Lega 1977-1978.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Étoile Carouge e Young Fellows Zurigo promossi in Lega Nazionale A.
 Mendrisiostar e Raron retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976-1977